Жак-Ален Миллер (; род. 14 февраля 1944, Шатору) — французский психоаналитик лакановской школы, декан факультета психоанализа Университета Париж VIII; зять Ж. Лакана.

Первоначально учился у Луи Альтюссера, по заданию которого в 1964 г. ознакомился с трудами Лакана, после чего стал его ближайшим учеником и помощником, а впоследствии также женился на его дочери. После смерти Лакана редактировал издания всех лакановских семинаров и является признанным главой французской психоаналитической школы, сотрудничая с такими значительными фигурами, как Славой Жижек (ученик Миллера) и Ален Бадью.

Он создал институциональную основу для психоанализа лакановской ориентации, основав в 1992 году Всемирную Психоаналитическую Ассоциацию (Association Mondiale de Psychanalyse), объединяющую 8 школ психоанализа по всему миру, среди которых — Новая Лакановская Школа (NLS)[1]. Начиная с 1973 года, по средам, в Консерватории искусства и ремёсел (Arts et Métiers), он читает еженедельные лекции, открытые для широкой публики и носящие общий титр «Лакановская ориентация».

Если начало творчества самого Жака Лакана можно рассматривать как комментирование трудов Фрейда, в результате чего собственно и возникнет уникальный т. н. лакановский психоанализ, то что-то подобное мы можем сказать и о Ж.-А. Миллере: его открытые лекции в Консерватории искусства и ремёсел несомненно напоминают Семинар Жака Лакана, и их основу составляет комментарий, или перечитывание лакановских текстов. Но эта работа направлена также и на продолжение клинических поисков, благодаря чему психоанализ сохраняет свой статус живой дисциплины: так, например, появляется понятие «ординарный психоз», за которым скрывается описание новых клинических реалий современного мира, целый ряд других понятий и концепций, за которыми скрывается результат работы не только Жака-Алена Миллера, но и всего лакановского психоаналитического сообщества, объединённого школами Всемирной Психоаналитической Ассоциации.

Ж.-А. Миллер является автором множества статей и книг (переведённых на все основные европейские языки), большинство из которых издано на испанском языке.

Публикации 
 Entretien sur le séminaire avec François Ansermet. Navarin, 1985.
 Silence brisé : entretien sur le mouvement psychanalytique / MILLER Jacques-Alain ; ETCHEGOYEN R. Horacio. 1996. -
 Qui sont vos psychanalystes? sous la direction de JA Miller, Paris, Seuil, 2002
 Lakant, Navarin-Seuil, 2003
 Le transfert négatif, Navarin-Seuil, 2005
 Lettres à l’opinion éclairée, Paris, Seuil, 2002
 Un début dans la vie, Paris, Le Promeneur, Gallimard, 2002
 Le neveu de Lacan, Paris, Verdier, 2003
 Le secret des dieux, Paris, Navarin éditeur, 2005
 L’anti-livre noir de la psychanalyse, Paris, Seuil, 2006
 
Les Conversations du Champ freudien, sous la direction de JA Miller
— Le Conciliabule d’Angers, Effets de surprise dans les psychoses, Navarin, 1997
— La Conversation d’Arcachon, Les inclassables de la clinique,Navarin, 1997
— La Convention d’Antibes, La psychose ordinaire, Navarin, 1999
— la Conversation de Barcelone, Effets thérapeutiques rapides en psychanalyse, Navarin, 2005
— L’amour dans les psychoses, Seuil, 2004
— La Conversation de Bordeaux, Les embrouilles du corps, Ornicar n°50, 2002
— Variétés de l’humeur, Navarin, 2008.

Источники 

Психоаналитики Франции
Родившиеся в 1944 году
Родившиеся 14 февраля
Персоналии по алфавиту